XG peut faire référence à :

Sigle 
XG est un sigle qui signifie :
 Hyundaï XG, un modèle de voiture Hyundai ;
 Yamaha XG, extension au MIDI par Yamaha ;
 Clickair, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes ;
 , métrique au football.

Médias 
 Xenogears (XG), jeu vidéo sorti en 1998 produit par Square ;
 XG,  japonais basé en Corée du Sud.